Jindřich Svoboda (piloot), een Tsjechisch kolonel en piloot
Jindřich Svoboda (voetballer), een Tsjechisch voetballer